Los parnasiínos (Parnassiinae)  son una subfamilia de lepidópteros ditrisios de la familia Papilionidae conocidos vulgarmente como apolos. Esta subfamilia incluye cerca de 50 especies de tamaño mediano, y color blanco o amarillo. Son mariposas de alta montaña y se distribuyen por Asia, Europa, Norteamérica.

Filogenia propuesta para Parnassius y otros grupos relacionados.

Referencias

Enlaces externos 
Árbol de la Vida Parnassiinae
Fauna Europaea
Galería de Parnassius

 
Taxones con nombres de la mitología clásica